KZ-Gedenkstein steht für:
 KZ-Gedenkstein, Teil von KZ-Gedenkstein und Rest des ehemaligen KZ-Lagers KZ Wöbbelin
 KZ-Gedenkstein (Magdeburg), denkmalgeschützter Gedenkstein in Magdeburg